Taşpınar ist

 der Name zahlreicher türkischer Dörfer:
 in der Provinz Adana im Landkreis Tufanbeyli, siehe Taşpınar (Tufanbeyli)
 in der Provinz Adıyaman, siehe Taşpınar (Adıyaman)
 in der Provinz Aksaray, siehe Taşpınar (Aksaray)
 in der Provinz Ankara im Landkreis Çubuk, siehe Taşpınar (Çubuk)
 in der Provinz Ankara im Landkreis Gölbaşı, siehe Taşpınar (Gölbaşı)
 in der Provinz Ankara im Landkreis Polatlı, siehe Taşpınar (Polatlı)
 in der Provinz Balıkesir, siehe Taşpınar (Balıkesir)
 in der Provinz Burdur im Landkreis Yeşilova, siehe Taşpınar (Yeşilova)
 in der Provinz Bursa im Landkreis Karacabey, siehe Taşpınar (Karacabey)
 in der Provinz Bursa im Landkreis Mustafakemalpaşa, siehe Taşpınar (Mustafakemalpaşa)
 in der Provinz Çorum, siehe Taşpınar (Çorum)
 in der Provinz Diyarbakır im Landkreis Silvan, siehe Taşpınar (Silvan)
 in der Provinz Erzurum im Landkreis Ilıca, siehe Taşpınar (Ilıca)
 in der Provinz Kastamonu im Landkreis Araç, siehe Taşpınar (Araç)
 in der Provinz Kastamonu im Landkreis Küre, siehe Taşpınar (Küre)
 in der Provinz Konya im Landkreis Cihanbeyli, siehe Taşpınar (Cihanbeyli)
 in der Provinz Rize, siehe Taşpınar (Rize)
 in der Provinz Samsun im Landkreis Terme, siehe Taşpınar (Samsun)
 in der Provinz Sivas im Landkreis Koyulhisar, siehe Taşpınar (Koyulhisar)
 in der Provinz Tokat im Landkreis Artova, siehe Taşpınar (Artova)
 in der Provinz Yozgat im Landkreis Sorgun, siehe Taşpınar (Sorgun)

 der Name eines Dorfes in der Türkischen Republik Nordzypern, siehe Taşpınar (Zypern)

 der Familienname der türkischen Schriftstellerin Zerrin Taşpınar